Behaviour kan henvise til:
 Behaviour (kortfilm) – en kortfilm instrueret af Daniel Joseph Borgman.
 Behaviour (album) – en album af Pet Shop Boys fra 1990.